Het Franse bezettingsleger van Samber en Maas
 Samber en Maas (departement), departement in het keizerrijk Frankrijk
 Tussen-Samber-en-Maas, landstreek in zuidelijk België

Zie ook: Sambre-et-Meuse